Das AEGON International 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 20. Juni 2009 in Eastbourne stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die Ordina Open gespielt, die genau wie das AEGON International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. Zeitgleich wurde in Eastbourne auch ein Damenturnier ausgetragen.

Das Turnier wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen und ersetzte das Turnier von Nottingham. Sieger der ersten Austragung war im Einzel der Setzlistenzweite Dmitri Tursunow, der im Finale gegen den als Qualifikant ins Hauptfeld gestarteten Frank Dancevic mit 6:3, 7:65 gewann. Damit gewann er seinen sechsten Titel auf der ATP World Tour. Im Doppel gewann das Duo aus Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski. Sie entschieden das Finale mit 6:4, 6:4 gegen Travis Parrott und Filip Polášek für sich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Juni 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Eastbourne